Серір, Серир

 Серір - нафтове родовище в Лівії
 Серир - кам’янисті щебеневі плоскі рівнинні пустелі